Le sommet de l'OTAN Bruxelles 1975 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Bruxelles, en Belgique, les 29 et , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Mai 1975
1975 en Belgique
1975